Изогона́льное сопряже́ние — геометрическое преобразование, получаемое отражением прямых, соединяющих исходные точки с вершинами заданного треугольника, относительно биссектрис углов треугольника.

Определение 
Точки  и  называются изогонально сопряжёнными (устаревшие названия — изогональными, обратными) в треугольнике , если , , . Корректность данного определения можно доказать через теорему Чевы в синусной форме, существует и чисто геометрическое доказательство корректности этого определения. Изогональное сопряжение — преобразование, ставящее точке в соответствие изогонально сопряжённую ей. На всей плоскости за исключением прямых, содержащих стороны треугольника, изогональное сопряжение является взаимно-однозначным отображением.

Свойства 
 Изогональное сопряжение оставляет на месте только центры вписанной и вневписанных окружностей.
 Точка, изогонально сопряжённая точке на описанной окружности — бесконечно удалённая. Направление, задаваемое этой точкой, перпендикулярно прямой Симсона исходной точки.
 Если точки , ,  симметричны точке  относительно сторон треугольника, то центр описанной окружности треугольника  изогонально сопряжён точке .
 Если в треугольник вписан эллипс, то его фокусы изогонально сопряжены.

 Проекции двух изогонально сопряжённых точек на стороны лежат на одной окружности (верно и обратное) . Центр этой окружности — середина отрезка между сопряжёнными точками. Частный случай — окружность девяти точек.
 Последнее означает, что подерные окружности двух изогонально сопряженных точек совпадают. В частности, подерной окружностью ортоцентра и центра описанной окружности является окружность Эйлера. Подерной или педальной окружностью  называют описанную окружность  подерного треугольника. 
 Две точки треугольника изогонально сопряжены тогда и только тогда, когда произведения трёх их расстояний до трёх сторон треугольника равны .

Пары изогонально сопряженных линий 
 Образ прямой при изогональном сопряжении — коника, описанная около треугольника. В частности, изогонально сопряжены бесконечно удалённая прямая и описанная окружность, прямая Эйлера и гипербола Енжабека, ось Брокара и гипербола Киперта, линия центров вписанной и описанной окружности и гипербола Фейербаха.
 Если коника  изогонально сопряжена прямой , то трилинейные поляры всех точек на  будут проходить через точку, изогонально сопряжённую трилинейному полюсу .
 Некоторые известные кубики, например, кубика Томпсона (Thompson cubic), кубика Дарбу (Darboux cubic), кубика Нойберга (Neuberg cubic) изогонально самосопряжены в том смысле, что при изогональном сопряжении всех их точек в треугольнике снова получаются кубики.

Пары изогонально сопряжённых точек 

 Центр описанной окружности и ортоцентр (см. рисунок).
 Точка пересечения медиан и точка Лемуана (точка пересечения симедиан).
 Точка Жергонна и центр отрицательной гомотетии вписанной и описанной окружности.
 Точка Нагеля и центр положительной гомотетии вписанной и описанной окружности (точка Веррьера).
 Две точки Брока́ра
 Точка Аполлония и точка Торричелли.
 Центр вписанной окружности (инцентр) изогонально сопряжён сам себе.

Координатная запись 
В барицентрических координатах изогональное сопряжение записывается как:
 ,
где , ,  — длины сторон треугольника. В трилинейных координатах его запись имеет форму:
 ,
поэтому они удобны при работе с изогональным сопряжением. В других координатах запись изогонального сопряжения более громоздка.

Вариации и обобщения 
Аналогично можно определить изогональное сопряжение относительно многоугольника. Фокусы эллипсов, вписанных в многоугольник, также будут изогонально сопряжены. Однако не для всех точек изогонально сопряжённая точка будет определена: так, в четырёхугольнике геометрическое место точек, для которых изогональное сопряжение определено, есть некоторая кривая третьего порядка; для пятиугольника будет существовать лишь одна пара изогонально сопряжённых точек (фокусы единственного вписанного в него эллипса), а в многоугольниках с бо́льшим числом вершин в общем случае изогонально сопряжённых точек не будет.

Можно определить также изогональное сопряжение в тетраэдре, в трилинейных координатах оно будет записываться аналогично плоскому изогональному сопряжению.
 С изогональным сопряжением тесно связано антигональное сопряжение, упоминаемое в статье теорема Понселе.

Следствия 
 Из изогонального сопряжения можно вывести теорему Паскаля.

Примечания

См. также 
 Изотомическое сопряжение
 Изоциркулярное преобразование
Преобразования пространства
Планиметрия